The Space Between Us (2015), Nederlandse korte sciencefictionfilm
The Space Between Us (2017), Amerikaanse film uit 2017 van Peter Chelsom